Griessler oder Grießler ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas von Fail-Griessler (1857–1919), österreichischer General der Infanterie
 Elias Grießler (1622–1682), österreichischer Porträtmaler
 Franz Griessler (1897–1974), vollständiger Name Franz Anton Griessler, Maler und Grafiker
 Markus Grießler (* 1972), österreichischer Politiker (ÖVP)